Corien Glaudemans, Nederlands historicus en publicist
 Mandy Glaudemans, Nederlands voetballer
 Willem Glaudemans,  Nederlandse dichter en vertaler
 Wobine Buijs-Glaudemans,  Nederlandse bestuurster en politicus
 N. Glaudemans en Zn., Nederlandse onderneming gespecialiseerd in het maken van grafmonumenten